Serov () è un cognome russo.

Persone 

Aleksandr Nikolaevič Serov – compositore e critico musicale russo
Anatolij Konstantinovič Serov – aviatore sovietico
Ivan Aleksandrovič Serov – direttore del KGB
Valentin Aleksandrovič Serov – pittore russo

Altro 
Serov –  città della Russia intitolata ad Anatolij Konstantinovič Serov
3547 Serov – asteroide della fascia principale intitolato a Valentin Aleksandrovič Serov